Kangerlooraq bezeichnet:
 Kangerlooraq (Bucht, Aasiaat Nunaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlooraq (Bucht, Ikerasassuup Nunaa), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlooraq (Bucht, bei Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlooraq (Bucht, bei Niaqornaarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland